Koinonia est une notion théologique chrétienne qui traduit une ecclésiologie de communion.